Ingenieuroffizier steht für:

 einen Angehörigen des Ingenieurkorps
 Schiffsingenieur, technischer Offizier auf Seeschiffen 
 Marineoffizier (Deutschland) mit technischer Ausbildung